2551 км, 2551-й киломе́тр — топоним в Грузии и России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Грузинская железная дорога  (Грузия).  Код   564149
 2551 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Свердловская железная дорога  (Омская область).  Код 792051